

Борисовська сільська рада — сільське поселення, Добрівський район, Липецька область
 Борисовська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область